Die fremde Frau – film del 1917 diretto da Hubert Moest
Die fremde Frau – film del 1919 diretto da Erik Lund
Die fremde Frau – film del 1939 diretto da Roger von Norman
Die fremde Frau – film tv del 2004 diretto da Matthias Glasner